Giuseppe Messina – politico italiano
 Giuseppe Messina – giurista italiano
 Giuseppe Messina – gesuita, storico delle religioni e orientalista italiano
 Giuseppe Messina – calciatore italiano